Кэ́трин Макнама́ра (; род. 22 ноября 1995, Канзас-Сити, Миссури) — американская актриса. Наиболее известна по роли Сони в фильме «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём», Клэри Фрэй в фэнтезийном телесериале «Сумеречные охотники» и Мии Смоук в телесериале «Стрела».

Ранние годы 
Кэтрин Макнамара родилась в Канзас-Сити, штат Миссури, у Эвана и Урсулы Макнамара; она единственный ребёнок в семье. Она выросла в Лис Саммит, штат Миссури, и в 2011 году переехала в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Макнамара делала успехи во время учёбы; она частично была на домашнем обучении и получила аттестат об окончании средней школы в 14 лет. В 17 лет она получила диплом бакалавра наук с отличием по бизнес администрированию в университете Дрексел, пройдя бо́льшую часть курса онлайн. По состоянию на ноябрь 2015 года она получала степень магистра наук по прикладной экономике в Университете Джонса Хопкинса.

Карьера

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Дети-актёры США
Киноактрисы США